Ше́лестов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шелестов, Алексей Андреевич (1933—2011) — советский военный деятель, генерал-майор.
 
 Шелестов, Дмитрий Кузьмич (1927—2000) — советский и российский учёный-историк, демограф, профессор.